RTVA steht für:

 Ràdio i Televisió d'Andorra, die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Andorras
 Radio y Televisión de Andalucía, die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt von Andalusien, Spanien